Le Relais peut faire référence à :
 Le Relais, une SCOP française dans les domaines de l'ESS et du réemploi-recyclage du textile, faisant partie du mouvement Emmaüs ;
 Le Relais, une station de ski au Québec ;
 Le Relais d'Alsace, un roman policier de Georges Simenon ;
 Le Relais de l'or maudit, un film américain de 1952.

Voir aussi